Stanisław Wybranowski (zm. 1780) – chorąży lubelski, rotmistrz Kawalerii Narodowej
 Stanisław Ignacy Wybranowski – stolnik lubelski, poseł na Sejm Czteroletni